The Avenger, film américain d'Edwin L. Marin (1933)
 The Avenger, album de death metal mélodique d'Amon Amarth (1999)